Джон Уік — американська екшн-трилер-медіафраншиза, створена Дереком Колстадом і компанією Summit Entertainment. У головній ролі — канадський актор Кіану Рівз, що грає Джона Уіка, відстороненого кілера, який прагне помсти за вбивство собаки, котрого йому подарувала нещодавно померла дружина.

Франшиза почалася з виходу Джона Уіка в 2014 році, за яким вийшли два продовження, Джон Уік: Глава 2 (10 лютого 2017 року) та Джон Уік: Глава 3 — Парабеллум (17 травня 2019 року). Усі три фільми були схвалені критиками та мали комерційний успіх, разом зібравши понад 587 млн дол. Четвертий фільм, Джон Уік: Глава 4 повинен був вийти, але у зв'язку з пандемією коронавірусу, прем'єру перенесли на 27 травня 2022 року.

Головний герой 
Джона Уіка (народився Ярдані Йовонович у Білорусі) грає Кіану Рівз. Уік був сиротою, якого захопила російська мафія Тарасова і виростила вбивцею. За безжальність йому дали прізвисько "Баба Яга" або "Бугман". На початку першого фільму Уік був неактивним п'ять років, звільнившись з російської мафії Тарасова.

Джон Уік (2014) 
Сюжет фільму - історія пошуку злочинців, які увірвалися в дім Джона Уіка (Кіану Рівз), вкрали його улюблену вінтажну автівку та вбили його собаку Дейзі, що був останнім подарунком від його дружини Хелен (Бріджит Мойнахан), яка нещодавно померла.

Розробка фільму почалася в 2012 році. У травні 2013 року Рівз був обраний на головну роль. Основні зйомки розпочались 25 вересня 2013 року та завершились 20 грудня 2013 року.

Джон Уік: Глава 2 (2017) 
Змушений шанувати борг з минулого життя, Джон Уік відправляється вбити ціль, яку він не хоче вбивати, а потім стикається з зрадою в руках свого спонсора.

Основна фотографія розпочалася 26 жовтня 2015 року. Прем'єра фільму відбулася у лютому 2017 року.

Джон Уік: Глава 3 — Parabellum (2019) 
Джон Уік перебуває на ходу, його полюють з 14-мільйонним відкритим контрактом на його життя за порушення основоположного правила: забрати життя на території готелю Continental. Потерпілий Сантіно Д'Антоніо (Ріккардо Скамарсіо) був членом Високого столу — організація тоді наказала відкрити контракт. Джона вже слід було стратити, але менеджер континенталу Вінстон (Ian McShane) дав йому одноразовий пільговий період до того, як він буде «екскомунікадо» — відмінивши його членство, його заборонили від усіх служб та відсторонили від інших членів. Джон використовує привілеї та контакти, накопичені в його колишньому житті, щоб залишатися живим, коли він бореться за вихід з Нью-Йорка.

У жовтні 2016 року Стахельський оголосив про розробку третього фільму. Фільм розпочав виробництво на початку 2018 року.

Майбутні фільми

Джон Уік: Глава 4 (2023) 
У травні 2019 року, до виходу «Джон Уік: Глава 3 — Parabellum», Чад Стахельський підтвердив у темі Reddit «Запитай мене все», що було обговорено інший фільм і що він братиме участь у проекті в разі успіху продовження. Кіану Рівз заявив, що продовжить зйомки, доки фільми будуть успішними. Lionsgate офіційно оголосив про фільм під час тижня відкриття Джона Уіка 4 із запланованою датою виходу 2023 року.

Балерина (TBA) 
У липні 2017 року Lionsgate оголосила про розробку спін-оф фільму під назвою «Балерина» з наміром розширити франшизу в межах того ж вигаданого світу. Розповідь, написана Шей Хаттен, помічником письменника в команді Дауні, стосується молодої жінки, яка виховується вбивцею та прагне помститися чоловікам, які вбили її сім'ю. Василь Іваник буде виступати продюсером під його банером Thunder Road Films разом з Ерікою Лі. У жовтні 2019 року Лен Вісман підписав проект на посаді режисера, а Кіану Ривз та Чад Штехельський виконували функції продюсера та виконавчого продюсера відповідно. Фільм буде слідувати тій же балерині, яку раніше зобразила Юніті Фелан у «Джон Уік: Глава 3 — Парабеллум».

Телебачення

Континенталь (TBA) 
У червні 2017 року було оголошено, що Чад Стахельський та Дерек Колстад розробляють телевізійний серіал для Lionsgate за мотивами персонажів та постановкою фільмів про Джона Уіка під назвою «Континенталь». Серіал, як повідомляється, зосереджується на готельному притулку для вбивць, який є у фільмах. Пізніше того ж року повідомлялося, що Рівз гратиме свою роль Джона Уіка в телевізійному шоу. Того ж місяця було оголошено, що серіал буде приквелом до фільмів.

У січні 2018 року серіал був замовлений і відбудеться прем'єра в мережі Starz. Кріс Коллінз виконуватиме роль виконавчого сценариста та шоу-ранера для серіалу, а Девід Лейч, Кіану Рівз та Чад Стахельський випускатимуть серіал. Стахельський також керуватиме пілотним епізодом. Генеральний директор Starz (нині президент та генеральний директор) Джеффрі Гірш пізніше підтвердив, що телесеріал стане приквелом, події якого відбуваються за роки до фільмів.

У ролях 

Далі подано список акторів, які зобразили персонажів франшизи Джон Уік.

Виробництво

Розвиток 
Передумову Джона Уіка задумав сценарист Дерек Колстад, який розпочав роботу над проектом під назвою Презирство про найманого вбивцю на пенсії, який вийшов шукати помсти. Після місяця роботи він закінчив перший проект сценарію. Звернувшись до декількох питань, він роздав сценарій різним клієнтам, отримавши щонайменше три пропозиції. Коли він вперше задумався над написанням сценарію, Колстад зазнав впливу фільму-нуарної класики та теми помсти та антигероя. Колстад пояснив, що намагався «дослідити, що буде, якщо найгірша людина, що існує, знайде порятунок [… і], коли джерело його спасіння відірветься від нього, що відбувається? Чи відкриваються ворота Аїда?»

3 грудня 2012 року було оголошено, що Thunder Road Pictures придбали сценарій за власним бажанням, і Колстад погодився з-за плану Thunder Road зробити фільм відразу. Коли Василь Іваник, керівник Thunder Road Pictures, вперше прочитав оригінальний сценарій Колстада, його негайно звернули до головного героя Уіка, заявивши: «Тон сценарію був підривним і справді веселим». Він також захоплювався емоційною вагою та елементами дії твору. Після того, як Грозовий шлях відмовився від сценарію, Колстад витратив додаткові місяці на перезапис сценарію з ними. В оригінальному сценарії персонаж Джона Уіка був написаний разом з «людиною в середині шістдесятих», щоб зіграти роль, враховуючи байкову репутацію головного героя як шанованого і шанованого вбивці. Однак Іваник вважав, що це не має значення, і настільки злегка схилив початкове бачення, заявивши: «Натомість ми вирішили шукати того, хто не буквально старший, але який має досвід історії в кіносвіті».

7 травня 2013 року було оголошено, що Кіану Ривз розпочав переговори про виступ у фільмі в квітні. Пізніше його підтвердили як головну роль чоловіка фільму. Після того, як Іваник та Пітер Лосон з Громової дороги показали йому сценарій, він подумав, що це повний потенціал, і заявив: «Я люблю роль, але ви хочете, щоб вся історія, весь ансамбль ожили». Рівз і Колстад тісно співпрацювали разом на подальший розвиток сценарію та розповіді, сценарист заявив: «Ми витратили стільки ж часу на розробку інших персонажів, як і на його. [Кіану] визнає, що сила сюжетної лінії полягає навіть у найдрібніших деталях». Назву фільму пізніше було змінено з Scorn на Джона Уіка, оскільки, за словами Колстада, «Кіану так сподобалось ім'я, що Рівз постійно говорив усім, що він знімає фільм під назвою „Джон Уік“», і продюсери погодилися, зміна назви.

Чад Стахельський у 2014 році

Під час дискусії для Джона Уіка Рівз зв'язався з Чадом Стахельським та Девідом Лейтчем, яких він спочатку познайомився на знімальному майданчику «Матриці», щоб побачити, чи зацікавлені вони в хореографії чи режисурі дії твору. Рівз захоплювався роботою Стахельського та Лейтха, виконуючи, хореографуючи та координуючи, заявивши, що «Коли я отримав сценарій … я одразу подумав про Чада та Дейва про бойовий дизайн, але я таємно сподівався, що вони захочуть його направити». Потім він додав: "Я знав, що їм сподобається жанр, і я знав, що вони будуть любити Джона Уіка. І я думав, що світи, що створюються, — реальний світ, а потім цей потойбічний світ — будуть привабливими для них, і це було. " Прочитавши сценарій Колстада, Стахельський та Лейтх сказали Ріву, що вони хочуть розповісти історію Джона Уіка, оскільки вони обоє мали бажання долучитися до проекту в якості режисерів. Захоплений ентузіазмом Ривза та якістю сценарію, Стахельський та Лейтч сказали йому, що вони хочуть зняти фільм, а пізніше представили йому свою версію історії, яка ґрунтувалася на "[…] ідеї [Уіка ] як міська легенда, фільм про вбивцю-трилера з реалістичною атмосферою та потойбічним світлом ". Вражений їхньою концепцією, Рівз підтримав пару, і Стахельський та Лейтч подали ідею студії, яка найняла їх направляти, всупереч їх первісному запиту режисеру другого фільму. 7 травня 2013 року було оголошено, що Штехельський та Лейтч будуть фільмувати разом як команда, хоча згодом було вирішено Гільдією режисерів Америки, що режисеру належить отримати лише Стахельського. Лейч був зарахований як продюсер.

Було підтверджено, що основна фотографія першого фільму розпочалася в Нью-Йорку з оригінальним графіком зйомок, який мав відбуватися з 25 вересня по 5 грудня 2013 року. Процес зйомок планується продовжувати в Нью-Йорку та поблизу району Нью-Йорка. .

У лютому 2015 року режисери Стахельський та Лейч заявили, що почався розвиток продовження Джона Уіка, яке пізніше отримало назву Джон Уік: Глава 2. Цього ж місяця Джон Фелтеймер, генеральний директор Lionsgate, заявив під час конференції: "Ми бачимо Джона Уіка як багатошаровий екшн-франшиза. "Крім того, повідомлялося, що Колстад повернеться, щоб написати сценарій. У травні 2015 року було підтверджено, що продовження зелене, і Lionsgate продаватиме фільм на Каннському кінофестивалі. Основна фотографія фільму розпочалася 26 жовтня 2015 року в Нью-Йорку. Пізніше він переїде до Риму і врешті відновиться у Монреалі, Канада, 27 жовтня 2016 року.

У жовтні 2016 року Стахельський заявив, що третій фільм розробляється. У червні 2017 року повідомлялося, що Колстад повернеться, щоб написати сценарій третього фільму. У вересні 2017 року Lionsgate оголосив дату виходу 17 травня 2019. У січні 2018 року повідомлялося, що Чад Стахельський повертається до режисури фільму, а спільні, Лоранс Фішберн та Рубі Роуз були готові відтворити свої ролі з другого фільму . Крім того, було оголошено, що Хіроюкі Санада був акторським фільмом. Фільм розпочав виробництво на початку 2018 року. 21 травня 2018 року повідомлялося, що до складу акторської колегії приєдналися Галлі Беррі, Азія Кейт Діллон, Анжеліка Хастон, Марк Дакаско та Джейсон Манцукас.

Натхнення для кіносеріалу 
Режисер Чад Штехельський цитував «Добрих, поганих і некрасивих» (1966), «Пустий пуст» (1967), «Ле Серкл Руж» (1970) та «Вбивця» (1989) як вплив на Джона Уіка.

Про Доброго, Поганого та Потворного, Стахельський сказав: "Подивіться на Клінта Іствуда в [фільмі] — там так багато непереказаних історій. Ми великі шанувальники, щоб залишити це вашій фантазії. Ми просто дамо вам кілька золотих монет, і тоді це: «Звідки беруться золоті монети?» Ми дійдемо до цього врешті-решт. Попросіть вашу фантазію зробити якусь роботу там ". Він також сказав, що Пойнт Бланк вплинув на Джона Уіка: «Одне з найбільших натхнення для фільму — Пойнт Бланк. Ми дивилися його на циклі в нашому офісі, і є кілька прихильностей до цього [у Джона Уіка]». Трилогія «Помста» Парка Чан-Вука (2002—2005) та «Людина з нізвідки» (2010) Лі Чен-бема вплинули на фільм завдяки «[їх] мінімалістичній композиції та графічному характеру».

Алістер Маклін та Стівен Кінг мали величезний вплив на створення історії про Джона Уіка з точки зору характеристики та світобудови. Сценарист Дерек Колстад заявив: "Маклін міг побудувати світ, і Кінг міг здивувати вас тим, що справді головний герой справді був здатний ". Поза фільмами Стахельський та Лейт черпали натхнення у візуальних стилях 60-х та 70-х, а також в кінематографічних впливах, серед яких Серхіо Леоне, Акіра Куросава, Стів МакКвін, Лі Марвін, Вільям Фрідкін та Сем Пекінпа. Сам Стахельський сказав: «Весь шлях до Куросави аж до Серхіо Леоне. Нам подобається західна чутливість спагетті там, частина композиції». Щодо натхнення та наслідування від жанру нуарного фільму, Стахельський додав, що «Нуар, можливо, мав менший вплив на нас, ніж інші сорти вестернів і Куросави, і подібні речі. Я думаю, що ми хотіли зробити цей жорсткий характер».

Медіафраншизи
Кіносерії